Příjmení Horčička/Hořčičková má více nositelů:

 Daniel Sinapius-Horčička (1640–1688) – slovenský barokní spisovatel a překladatel
 František Horčička (1776–1856) – český malíř a restaurátor
 Ján Sinapius-Horčička mladší (1657–1725) – známý též jako Johann Sinapio – slezský pedagog, heraldik a spisovatel slovenského původu
 Ján Sinapius-Horčička starší (Hospinianus, Synapius) (1625–1682) – slovenský evangelický kněz, spisovatel
 Jiří Horčička (1927–2007) – český rozhlasový režisér (Český rozhlas)
 Luboš Horčička (* 1979) – český hokejový brankář
 Martin Horčička-Sinapinus (asi 1470–1510) – olomoucký humanista a kanovník
 Štefanie Horčičková (1924–????) – československá politička
 Václav Horčička (* 1971) – český historik působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 Vendula Horčičková (* 1993) – česká reprezentantka v orientačním běhu